Papito (album), een album van Miguel Bosé uit 2007
 Papito (lied), een lied van Mula B uit 2019